Magistralni put M4 steht für:

 eine Straße in Bosnien und Herzegowina, siehe M4 (Bosnien und Herzegowina)
 eine Straße in Serbien, siehe Magistralni put M4 (Serbien)